

Беллвілл — місто, штат Джорджія
 Беллвілл — місто, штат Техас
 Беллвілл — селище, штат Огайо

Див. також 
 Бельвілл